Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute du 24 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Catherine Tanvier, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1983
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1983
Tennis en octobre 1983